Tratte steht für:

 Wechsel (Urkunde), vom Aussteller (Trassant) an den Wechselnehmer (Trassat) geschickt
 Tratte (Gemeinde Oberlienz), Ortsteil von Oberlienz, Osttirol
 Hutanger#Tratte, eine besondere Weidefläche im Berchtesgadener Land

Siehe auch: